Сезон 1968–1969 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 14 вересня 1968 та 20 квітня 1969 року. Став 38-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні взяли 16 команд, три найгірші з яких за результатами змагання вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 14-й трофей національної першості. Мадридці захопили лідерство у чемпіонаті вже у другому турі і з того часу не поступалися першим рядком турнірної таблиці, довівши на фініші змагання свій відрив від найближчих переслідувачів до 9 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами Прімери сезону 1968—69 стали відразу два футболісти — нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Амансіо Амаро, а також форвард мадридського «Атлетіко» Хосе Еулохіо Гарате, які записали до свого активу по 14 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
Прімера Дивізіон 1968–69 на RSSSF  
Прімера Дивізіон 1968–69 на bdfutbol.com  

1968-69
1969 у футболі
1968 у футболі